Kućan je lahko:

Geografsko ime 
 Donji Kućan, Hrvaška
 Gornji Kućan, Hrvaška
 Kućan Ludbreški, Hrvaška
 Kućan Marof, Hrvaška

Priimek 
Branko Kućan (1945 - 1992), hrvaški pesnik
Željko Kućan (* 1934), hrvaški biokemik, profesor in akademik

Glej tudi 
 priimek Kučan (in Kočan)
priimek Kušan
imena krajev: Kućani, Kućanci, Kučevice, Kučevo